Эсте́р Нойеншва́ндер (; ) — швейцарская кёрлингистка, двукратная чемпионка мира среди женщин.

В составе женской сборной Швейцарии участница зимних Олимпийских игр  и , чемпионатов  (дважды чемпионы) и  (серебряные и бронзовые призёры).

Играет на позиции второго в команде скипа Сильваны Тиринзони.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : серебро (), бронза ().
 : золото (2005, 2007, , , , ), серебро (, , , , , ), бронза ().
 : серебро (2002).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1993, в возрасте 10 лет.

Сестра Эстер, Анна Нойеншвандер — тоже кёрлингистка, до 2007 играла с Эстер в одной команде скипа Сильваны Тиринзони.

Примечания

Ссылки 
 Esther Neuenschwander | Swiss Olympic Team

 
 Team Silvana Tirinzoni | Grand Slam of Curling
 Официальный сайт Team Tirinzoni
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года